L'église San Cassiano (Saint Cassien d'Imola) est une église catholique de Venise, en Italie. Elle se situe dans le Sestiere San Polo, Quartiere San Cassiano.

Extérieur 
Elle fut certainement édifiée au , modifiée de manière importante au , mais l'intérieur de style baroque date du .

Le clocher est du .

Intérieur 
L'intérieur de l'église de San Cassiano, est richement décoré de stuc baroque, la nef est divisé en trois parties parallèles par deux rangées de colonnes corinthiennes en marbre.
L'autel principal dans le chœur est orné de  statues du sculpteur allemand Heinrich Meyring. Le retable en marbre, présente trois motifs : de la Cène à Emmaüs, La Cène, le Christ dans la maison de Simon le pharisien, par Thomas Rues. Le tableau du retable  est du  Tintoret il représente la Résurrection du Christ, avec saint Gatien et Sainte Cecile.

L'intérieur conserve des œuvres picturales du Tintoret, de Giandomenico Tiepolo, Rocco Marconi, Leandro Bassano entre autres.

Antonello da Messina avait peint un retable dédié à San Cassiano, qui se trouve actuellement au Kunsthistorisches Museum de Vienne.

L'église abrite également des fresques du peintre Costantino Cedini (1741-1811). Il était élève et suiveur de Francesco Zugno (1709-1787) peintre de la veine de Giambattista Tiepolo.
Francesco Zugno fut inhumé en 1787 dans le cimetière qui était attenant à l'église.

Carlo Gozzi est également enterré dans l'église au pied de l'autel de Notre-Dame.

L'orgue 
La Tribune des chantres sur la contre-façade est enluminée de trois tableaux inspirés de vie de San Cassiano, par Andrea Meldolla dit il Schiavone. L'orgue à tuyaux est de Pietro Nachini (opus 80)  construit en 1734, plus tard repris et restaurée par Angelo et Agostino Callido et plus récemment en 2004 par Franz Zanin.

Voir aussi 

 Liste des églises de Venise

Cassiano